Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 44 dans le monde.

 Route fédérale 44 en Allemagne
 Route 44 en Saskatchewan, au Canada
  aux États-Unis
 Interstate 44 aux États-Unis
 Route européenne 44
 Route principale 44 en Finlande
 Route départementale 44 dans le Finistère, en France
 Route 44 en Islande
  dans plusieurs pays